Rīg-e Shotorān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rīg-e Khāmeh Shotorān, sanddyn, Khorasan, 
 Rīg-e Band-e Khalaj, sanddyn, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar